Damernas turnering i fotboll vid Stillahavsspelen 2015 avgjordes mellan 6 och 16 juli på Papua Nya Guinea. Turneringen vanns av  som besegrade  i finalen med 1–0,  tog bronset då man vann över  i match om tredjeplats.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Slutspelsträd

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Källor
 Portmoresby2015.com/
 Rsssf.com

Referenser

Stillahavsspelen, damer
2015, damer
Stillahavsspelen 2015, damer